Badesee steht für:
 einen zum Baden geeigneten oder ausgewiesenen See, siehe Badegewässer

Badesee ist der Name folgender geographischer Objekte:
 eine Ortslage an der Donau in Tulln, Niederösterreich, siehe Aubad
 eine Siedlung bei Trautmannsdorf, Niederösterreich, siehe Badesee-Anlage Trautmannsdorf an der Leitha
 Badesee (Gemeinde Himberg), Ortsteil der Gemeinde Himberg, Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich

Gewässer:
 Ferlacher Badesee, See am Ferlacher Stausee, Kärnten
 Badesee (Kaisergebirge), natürlicher Karsee bei Going am Wilden Kaiser, Tirol
 Badesee (Klaffer am Hochficht), See in Klaffer am Hochficht, Oberösterreich
 Badesee (Neudörfl), See an der Leitha bei Wiener Neustadt, Gemeindegebiet Neudörfl, Burgenland
 Badesee Rauchwart, an der Strem bei Rauchwart, Burgenland
 einer der Salzachseen im Stadtgebiet Salzburg

Badeseen ist der Name folgender geographischer Objekte:
 eine Ortslage von Münchendorf und Himberg, Niederösterreich, siehe Münchendorfer Seenland

Siehe auch:
 Badesiedlung